Jan Ligthart (onderwijzer)
Jan Ligthart (acteur)